Markus Peesson  svéd videojáték-fejlesztő. A Mojang Studios alapítója.

Legismertebb munkája a Minecraft, amely 2011-ben készült el. 2014-ben eladta a Minecraftot.

2017-ben Twitter-fiókjára számos tweet került, amelyben kritizálta a Pride-felvonulásokat és a feminizmust. Ezek nagy felháborodást váltottak ki.

Jegyzetek